Carl Rossander kan syfta på 

Carl Jacob Rossander (1828-1901), professor i kirurgi
Carl August Julien Rossander (1875-1927), elektroingenjör, Carl Jacob Rossanders son